Kanton Le Lude, een kanton in het Franse departement Sarthe
 Le Lude (commune nouvelle), gemeente vanaf 2018
 Le Lude (plaats), een plaats in deze gemeente